Mxenge ist der Familienname folgender Personen:

 Griffiths Mxenge (1935–1981), südafrikanischer Anti-Apartheid-Aktivist und Mordopfer
 Victoria Mxenge (1942–1985), südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivistin und Mordopfer